Heidbrink steht für:

 Heidbrink, Berg im Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen
 Domäne Heidbrink in Polle an der Weser, Landkreis Holzminden, Niedersachsen
 Kieswerk Heidbrink an der Weser, siehe In den Eichen

Heidbrink ist der Familienname folgender Personen:
 Ingo Heidbrink (* 1968), deutscher Schifffahrtshistoriker
 Ludger Heidbrink (* 1961), deutscher Philosoph

Siehe auch:
 Heidebrink